SMS „Moltke” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od pruskiego feldmarszałka – Helmuta von Moltke:
 SMS „Moltke” – korweta typu Bismarck z lat 70. XIX wieku
 SMS „Moltke” – krążownik liniowy typu Moltke z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich